Sauber C13 — болид Формулы-1 команды Sauber Mercedes, построенный для участия в чемпионате  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Ссылки 
 Sauber C13 // Stats F1 

Шасси Sauber Формулы-1